Pan Am peut faire référence à :
 Pan American World Airways, une compagnie aérienne américaine, active des années 1930 à 1991.
 Pan American Airways (1996–1998), deuxième compagnie aérienne à porter le nom de Pan Am.
 Pan Am Systems, un groupe qui possède : 
 Pan American Airways (1998-2004), troisième compagnie aérienne à porter le nom de Pan Am.
 Boston-Maine Airways, compagnie aérienne
 Pan Am Railways, compagnie ferroviaire connue à l'origine sous le nom de Guilford Rail System
 Pan Am Southern,
 Fly Pan Am, groupe de musique canadien.
 Pan Am, série télévisée américaine ayant pour cadre la compagnie aérienne historique Pan American Airways.